Röstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Röstjärnen, Bohuslän, sjö i Tanums kommun,  (0,7 ha)
Röstjärnen (Nössemarks socken, Dalsland), sjö i Aremarks kommun och Dals-Eds kommun,  (3,97 ha)
Röstjärnen (Töftedals socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Röstjärnet (Örs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun, 
Stora Röstjärnet, sjö i Färgelanda kommun, 
Röstjärnet, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (5,8 ha)
Röstjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Mitti-Röstjärnen, sjö i Nordmalings kommun,  (7,45 ha)

Se även
Rösttjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn